Жан Молине́ (; ,  — , ) — французский и бургундский хронист, писатель,  и композитор, глава школы «Великих риториков».

Биография 
Родился в Девре (в нынешнем департаменте Па-де-Кале). В 1450—1454 годах учился в Колледже Монтегю при Парижском университете, получив степень бакалавра искусств. 

В 1463 году поступил на службу к герцогу Бургундии Филиппу Доброму, для которого в 1464 году написал политический трактат «Плач по Греции» (). Между 1463 и 1470 годами осел в Валансьене, сделавшись секретарём придворного историографа герцога Карла Смелого Жоржа Шателена. После смерти последнего в 1475 году занял его должность  (), букв. «записывателя», т. е. летописца.  

После гибели герцога Карла в битве при Нанси (январь 1477 г.) перешёл на службу к его дочери Марии Бургундской (ум. 1482). В 1491—1492 годах находился при дворе Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, став, в частности, очевидцем капитуляции мусульманской Гранады, а в 1497 году сделался советником их зятя — герцога Бургундии Филиппа Красивого. Служил также библиотекарем сестры последнего Маргариты Австрийской, штатгальтера Испанских Нидерландов. 

В 1495 году побывал в Италии, описав свою поездку в сочинении «Путешествие в Неаполь» (, 1496).

В 1485 году вступил в коллегию каноников при церкви Нотр-Дам-де-Ла-Саль-Ле-Комте в Валансьене, настоятелем которой, овдовев, стал в 1501 году. 

Умер 23 августа 1507 года в Валансьене. Похоронен в упомянутой церкви.

Его племянник поэт Жан Лемер де Бельж (1473—1524) был его учеником.

Творчество 
«Хроника» () Молине написана на французском языке и охватывает период с 1474 по 1506 год. Продолжая собой сочинение Шателена, она уступает ему в фактологической точности и полноте, но отличается возвышенным стилем и содержит немало оригинальных сведений, в том числе о Бургундских войнах (1474—1477), а также войне с французским королём Людовиком XI и конфликтах с императором Священной Римской империи Максимилианом I Габсбургом. 

Мимо внимания Молине не проходят и важнейшие события в сопредельных странах, в частности, заговор Пацци во Флоренции (1478), гибель Ричарда III Йоркского и приход к власти Тюдоров в Англии (1485), Первая итальянская война и битва при Форново (1495), восстание корнцев против англичан под предводительством Перкина Уорбека (1497) и др. Нередко им приводятся тексты писем, посланий и международных договоров.

В предисловии Молине определяет назначение своего труда в том, чтобы вписать имена наиболее славных рыцарей герцогства в «мартиролог чести, дабы они смогли жить после смерти», уподобив земные их труды подвигу архангела Михаила. Будучи последовательным сторонником бургундской независимости, он чётко придерживается антифранцузской позиции и всячески превозносит тех представителей знати, которые, подобно Филиппу де Беверену, оборонявшему крепость Сент-Омер,  или Филиппу де Круа, графу де Шиме, отвергли после гибели Карла Смелого притязания французской короны, осуждая тех, кто, подобно Филиппу де Кревкёру или Филиппу де По, сочли возможным перейти на службу к Людовику, «наложившему лапу» на наследство Марии Бургундской. Вместе с тем, расценивая вступление французских войск в Пикардию, Франш-Конте и Артуа как агрессию и описывая мужество горожан Сент-Омера, Авена, Конде, Арраса и пр., он видит истинных защитников Бургундского дома и в представителях третьего сословия. 

Известно две рукописи хроники Молине из Национальной библиотеки Франции (français, 5618) и Ватиканской апостольской библиотеки (Reginensi latini, 1323). Ещё одна из Королевской библиотеки Бельгии в Брюсселе (MS 10385), была утрачена в годы первой мировой войны. Хроника была издана в 1827—1828 годах в Париже в 5-ти томах историком и литературоведом Жаном Александром Бюшоном. Заново отредактированное трёхтомное издание подготовлено было в 1935—1937 годах профессорами Лувенского университета (Бельгия)  и О. Жодонем.

Помимо хроники, Молине написано немало поэтических, прозаических и особенно прозиметрических сочинений, в том числе «Трон чести» (, 1467),  «Крушение Девы» (, 1477) и «Древо Бургундии» (, 1486). Молине возглавлял бургундскую школу поэтов, называвших поэзию «второй риторикой», а себя «великими риториками». Ему также принадлежат известное прозаическое переложение «Романа о Розе» (, 1500), прозаическое аллегорическое видение «Упования простого люда» (, 1481), а также эпитафии на смерть Филиппа Доброго (1467), Карла Смелого (1477), Марии Бургундской (1482), художника Симона Мармиона (1489), маршала Филиппа де Кревкёра (1494), герцога Филиппа Красивого (1506) и др. Традиционно Молине приписывается также трактат «Искусство риторики» (, около 1492).

Нидерландский историк культуры Йохан Хёйзинга в своём труде «Осень Средневековья» (1919) называет стиль Молине «напыщенным», усматривая в его творчестве антиклерикальные тенденции:

«Дай Господь, да иаковит
Августинцем был бы сыт,
А веревка минорита
Удавила б кармелита.»

В качестве композитора является автором, как минимум, одного рондо «Поздняя услада моего сердца» ().

Примечания

Публикации 
 Chroniques de Jean Molinet, publ. par J.-A. Buchon. — Tomes I—V. — Paris: Verdière, 1827—1828. — (Collection des chroniques nationales françaises, 43-47).
 Molinet Jean. Chronique. Ed. par G. Doutrepont et O. Jodogne. — Bruxelles, Palais des Académies, 1935—1937. — Volumes I—III. — (Académie royale de Belgique. Collection des anciens auteurs belges).

 «Великий риторик» Жан Молине. Плач о кончине Марии Бургундской. Стихи. Отрывки из хроник / Предисл., сост., пер., коммент.: В. С. Елистратова, Л. А. Елистратовой. — : Русские словари, 2000. — 69 с.
 «Желаний своевольный рой». Эротическая литература на французском языке XV—XXI вв. // Журнал «Иностранная литература». — М., 2012. — № 7 (пер. В. Елистратова).

Литература 
 Хёйзинга Й. Осень Средневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Под ред. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 1988. — 544 с.: ил. — (Памятники исторической мысли). — ISBN 5-02-008934-6.
 Асейнов Р. М. При дворе герцогов Бургундских. История, политика, культура XV века. — М.: Университет Дмитрия Пожарского. Русский фонд содействия образованию и науке, 2019. — 432 с.: ил. — ISBN 978-5-91244-244-5.

 Molinier Auguste. Jean Molinet // Les Sources de l’Histoire de France: des origines aux guerres d’Italie (1494). — Volume V. Les Valois, Louis XI et Charles VIII (1461—1494). — Paris: Alphonse Picard & Fils, 1904. — pp. 47-49. 
 Wolff Hélène. Prose historique et rhétorique: les Chroniques de Chastelain et Molinet // Rhétorique et mise en prose au XVe siècle. Actes du VIe Colloque International sur le Moyen Français, Milano, 4-6 mai 1988. — T. 2. — Milano: Vita e Pensiero, 1991. — pp. 88-104.
 Dufournet Jean. De Jean Molinet à Philippe de Commynes // Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région. — Tome 27. — Comines-Warneton, 1997. — pp. 131-136.
 ﻿Devaux Jean. Jean Molinet, indiciaire bourguignon. — Paris: Champion, 1996. — 699 p. — (Bibliothèque du XVe siècle, 55). — ISBN 978-2852035423.
 Devaux Jean. «Sens et advis coronnent souvent les champions»: Jean Molinet et l'art de la guerre, Jean Molinet et son temps // Actes des rencontres internationales de Dunkerque, Lille et Gand (8-10 novembre 2007). — Turnhout: Brepols, 2013. — pp. 129-136.
 Devaux Jean. Molinet, Jean // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Chroniques de Jean Molinet  (парижское издание «Хроники», т. 1, 1827 г.)
 Chroniques de Jean Molinet (парижское издание «Хроники», т. 2, 1828 г.)
 Chroniques de Jean Molinet (парижское издание «Хроники», т. 5, 1828 г.)
  Jean Molinet. Les Pronostications Joyeuses
  Jean Molinet. Le Mystère de Judith et Holofernés
 Jean Molinet. Tart ara mon cueur sa plaisance

Средневековая литература во Франции
Историки по алфавиту
Хронисты XVI века
Похороненные в Валансьене
Французские поэты XV века
Хронисты Бургундии